Lobkovická hrobka, případně Lobkowiczká hrobka může být pohřebiště členů šlechtického rodu Lobkoviců (Lobkowiczů):
 Lobkovická hrobka (Roudnice nad Labem) při kostele sv. Václava v klášteře kapucínů v okrese Litoměřice
 Lobkovická hrobka (Hořín) s kaplí Nejsvětějšího jména Ježíšova v okrese Mělník
 Lobkovická hrobka (Netín) s kaplí Sedmibolestné Panny Marie v okrese Žďár nad Sázavou, jsou zde pohřbeni i příslušníci rodu Harrachů a Podstatzky-Lichtenstein
 Lobkovická hrobka (Jezeří), také Hraběcí nebo Čertova kaple. Nedokončená barokní hrobka z poloviny 18. století na místě, kde byl těžce zraněn padajícím dubem hrabě Oldřich Felix Popel z Lobkowicz (1650–1722), který za několik dní na zámku Jezeří podlehl následkům zranění a stal se tak posledním představitelem bílinské (novosedelsko-jezeřské) větve rodu.

Souvicející články 
 Lobkowiczové